Westdorf ist der Name folgender Orte

 Westdorf, Ortsteil der Stadt Aschersleben
 Westdorf (Dornum), Ortsteil der Gemeinde Dornum
 Westdorf (Wüstung), Mansfelder Land
 Westdorf (Sankt Michaelisdonn), Ortsteil im Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein

Siehe auch
 Westendorf
 Westerndorf
 Westorf
 Westdorpe